Krzysztof Pływaczyk (ur. 11 lutego 1983 w Wałbrzychu) – polski biathlonista, olimpijczyk z Turynu i Soczi. Były wychowanek Uczniowskiego Klubu Narciarskiego "Melafir" Czarny Bór.

Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2005 – w biegu indywidualnym zajął 24. miejsce. Udanie rozpoczął sezon 2007/08 Pucharu Świata, plasując się na 16. miejscu, jednak życiowy jak dotychczas sukces odniósł w słoweńskiej Pokljuce, zajmując 15 grudnia 2007 11. miejsce w sprincie. Na mistrzostwach świata w biathlonie w 2008 roku w sztafecie mieszanej, biegnąc razem z Pałką, Gwizdoń oraz Sikorą, zajął najwyższe w historii polskiego biathlonu w tej konkurencji szóste miejsce. Na tych samych zawodach w biegu indywidualnym zajął 13. pozycję. Złoty medalista mistrzostw Polski.

Jest żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu starszego szeregowego.

Jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Starty K.Pływaczyka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Krzysztof Pływaczyk
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1983